Lloyd’s (в переводе с ) присутствует в нескольких терминах:
 Lloyd’s Coffee House — историческая кофейня в Лондоне, благодаря которой возник рынок страхования.
 Lloyd's of London — страховая организация, страховой рынок.
 Lloyd's List — бюллетень английского Ллойда.
 Lloyd’s Register — судовой регистр Ллойда.
 Lloyd’s Beacon — заклинание 5-го уровня в серии игр Might and Magic.